Anders Isaksson, een Zweeds journalist;
 Andreas Isaksson, een Zweeds voetballer.